Potkrajci je lahko:
 Potkrajci, Bijelo Polje (Črna gora)
 Potkrajci, Pljevlja (Črna gora)